De 1. divisjon 1994 was het vierde seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen, waarin in twee poules werd gespeeld. Het seizoen begon op 1 mei en eindigde op 2 oktober 1994. De nummers één en twee van beide poules promoveerden rechtstreeks naar de Tippeligaen 1995.

Groep 1

Uitslagen

Eindstand

Groep 2

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie
 Strindheim, Stabæk, Hødd en Molde promoveerden rechtstreeks naar de Tippeligaen, terwijl het doek viel voor Stjørdals/Blink, Bærum, FK Vidar en Mjøndalen IF.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 1994
Noors voetbalelftal in 1994

1994
Competitievoetbal 1994